Вассерамт () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Кригштеттен.

Округ входит в кантон Золотурн. Занимает площадь 76,62 км². Население 47 957 чел. Официальный код — 1106.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Округа кантона Золотурн